Xaltepec bezeichnet folgende Orte in Mexiko:

 Xaltepec (Chilchotla), im Bundesstaat Puebla
 Xaltepec (Huauchinango), im Bundesstaat Puebla
 Xaltepec (Nealtican), im Bundesstaat Puebla
 Xaltepec (Banderilla), im Bundesstaat Veracruz
 Xaltepec (Perote), im Bundesstaat Veracruz
 Xaltepec (Tehuipango), im Bundesstaat Veracruz